Tirante puede referirse a:

 Tirante: elemento constructivo, generalmente cables de acero, que funcionan a tracción y compresión, y forman parte de una estructura con elementos diferentes. También, pieza horizontal de refuerzo de la techumbre que enlaza los pares. Su función es reforzar la estructura y así evitar derrumbes.
 Tirantes: tiras que pasando por encima de los hombros sostienen un pantalón.